Les Prédateurs est le titre de plusieurs œuvres :

Télévision 

 Les Prédateurs (The Hunger), série télévisée américano-britannico-canadienne de Jeff Fazio (1997) ;

 Les Prédateurs, téléfilm français de Jeanne Labrune (1982) ;
 Les Prédateurs, téléfilm français de Lucas Belvaux (2007).

Cinéma 

 Les Prédateurs (The Hunger), film britannique de Tony Scott (1983) ;
 Les Prédateurs, titre québécois de Predators , film américain de Nimród Antal (2010) ;
 Les Prédateurs de la nuit (Faceless), film franco-espagnol de Jesús Franco (1988) ;
 Les Prédateurs du futur (I Predatori di Atlantide), film italien de Ruggero Deodato (1983).

Littérature 

 Les Prédateurs, roman de Whitley Strieber (1981)
 Prédateurs, roman de Maxime Chattam (2007).
 Les Prédateurs, essai de Denis Robert avec Catherine Le Gall, Cherche Midi, 2018

Voir aussi